Amerikai Egyesült Államok
Dalzell (Dél-Dakota)
Dalzell (Dél-Karolina)
Dalzell (Illinois)
Dalzell (Ohio)